Pierwszy sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się w 10 maja i zakończył się 26 października 2008 po szesnastu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2008 w sportach motorowych
2008 w Niemczech
2008 w Holandii